Kalínovka (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Kalínovka (Khabàrovsk), poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Kalínovka (Amur), poble de la província de l'Amur, a Rúsisa
 Kalínovka (Nijni Nóvgorod), poble de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Kalínovka (Vladímir), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Kalínovka (Djankoi), poble de la República de Crimea, a Rússia
 Kalínovka (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kalínovka (Txernomórskoie), poble de la República de Crimea, a Rússia